Український жіночий союз — назва низки громадських українських жіночих організацій. Зокрема:
 Український жіночий союз (Відень) — жіноча організація української діаспори, заснована 1920 року в Відні, діяла в міжвоєнний період
 Український жіночий союз (Київ) — заснована навесні 1917 року організація, що її очолювала Віра Нечаївська; існувала на початку Української революції
 Український жіночий союз (Прага) — жіноча організація української діаспори, заснована 1923 року в Празі, діяла в міжвоєнний період